Сегу:

 Сегу — город, расположенный в центре южной части Мали.
 Сегу — область (провинция) в Мали.